Гантмахер — фамилия. Известные носители:

 Гантмахер, Всеволод Феликсович (1935—2015) — советский и российский физик-экспериментатор, академик РАН (2011), главный редактор журнала «Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики» (с 1990 года).
 Гантмахер, Феликс Рувимович (1908—1964) — советский математик и механик.

См. также 
Гонтмахер:
 Гонтмахер, Евгений Шлёмович (род. 1953) — советский и российский экономист из Института мировой экономики и международных отношений.